Luzamba Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Lunda Norte, i den norra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Luzamba Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Luzamba Airport är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Luzamba Airport sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Luzamba Airport. Runt Luzamba Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

I omgivningarna runt Luzamba Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lunda Norte